Cavia — латинское название рода млекопитающих свинки.
  — японская компания-разработчик компьютерных игр.